Хосе Басуальдо (ісп. José Basualdo, нар. 20 червня 1963, Кампана) — аргентинський футболіст.
 Фабіан Басуальдо (ісп. Fabián Basualdo, нар. 26 лютого 1964, Росаріо) — аргентинський футболіст.